Стяпас Казио Юкна (; , Россиены, Россиенский уезд, Ковенская губерния, Российская империя — , Вильнюс) — литовский советский  театра и кино. Заслуженный артист Литовской ССР (1954). Народный артист Литовской ССР (1970).

Биография 
В 1931 году окончил Государственную театральную школу актёрского мастерства. В 1931—1940 годах выступал на сцене Шяуляйского (1931—1935), Клайпедского (1935—1936) и Каунасского (1936—1940) театров. С 1940 года — артист Театра драмы Литовской ССР в Вильнюсе.

Избранные театральные роли 
 Эдгар («Король Лир»),
 Мортимер («Мария Стюарт»),
 Фердинанд; Герт («Гибель „Надежды“» Хейерманса),
 Гаев («Вишнёвый сад»),
 Яков Бардин («Враги»),
 Бретт («Глубокие корни» Гоу и Д’Юссо),
 Диджкус («Правда кузнеца Игнотаса» Гудайтиса-Гузявичуса),
 Дзержинский и Забелин («Кремлёвские куранты»),
 Звездинцев («Плоды просвещения»),
 Астров («Дядя Ваня»),
 Тизенгаузас («Доля предрассветная» Сруоги),
 Абрам Вульфсон («Дни портных в Силмачах» Блаумана),
 Барон («На дне») и др.

Избранная фильмография 
 1976 — Фаворит — господин на кладбище
 1976 — Приключения Калле-сыщика — портье Гари (старый гангстер) (нет в титрах)
 1976 — Долгое путешествие к морю — эпизод
 1975 — Смок и Малыш — Дуайт Сендерсон, старик-скряга, мистер «Тру-ля-ля»
 1972 — Хроника ночи — пассажир (нет в титрах)
 1972 — Геркус Мантас — герцог Тевтонского ордена
 1971 — Раны земли нашей — Вилкаускас 1966 — Ночи без ночлега — председатель военно-полевого суда
 1970 — Узники Бомона — муж мамы Мили
 1969 — Я, Франциск Скорина... — член учёного совета Падуанского университета (нет в титрах)
 1966 — Ноктюрн — хирург
 1965 — Двое в маленьком городке (короткометражный) — посетитель в баре
 1961 — Канонада — Станкус
 1959 — Юлюс Янонис — Альшенас

Литература 
Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1967.

Ссылки 
 Stepas Jukna 
Stepas Jukna 

Народные артисты Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР
Актёры театра СССР
Родившиеся в Ковенской губернии
умершие в Вильнюсе